Tar či TAR může být:

 Tar (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 Tar (Chorvatsko) – obec v Chorvatsku
 Tar-Vabriga – opčina v Chorvatsku
 Sándor Tar (1941–2005) – maďarský spisovatel a sociolog
 tar (hudební nástroj) – blízkovýchodní hudební nástroj
 tar (informatika) – archivační formát a program s ním pracující
 TAR-21 – izraelská útočná puška (Tavor assault rifle)